Marsannay ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Côte-d'Or: 

Marsannay-la-Côte
Marsannay-le-Bois